Capilla de la Divina Pastora puede hacer referencia a:

 La Capilla de la Divina Pastora de Sevilla.
 La Capilla de la Divina Pastora de Cádiz.
 La Capilla de la Divina Pastora de Burgos.
 La Capilla de la Divina Pastora de Veracruz.